Tomorrow puede referirse a:

Cine y televisión 
 Tomorrow (1969), película surcoreana.
 Tomorrow (1972), película estadounidense dirigida por Joseph Anthony.
 Tomorrow (1988), película japonesa dirigida por Kazuo Kuroki.
 Tomorrow (2001), película italiana dirigida por Francesca Archibugi.

Música 
Agrupaciones
 Tomorrow (1960s), banda británica.
Álbumes
 Tomorrow (1968), álbum de Tomorrow.
 Tomorrow (2001), álbum de Elva Hsiao.
 Tomorrow (2002), álbum de SR-71.
 Tomorrow (2009), álbum de Sean Kingston.
 Tomorrow (2010), álbum de C-Murder.

Canciones
 Tomorrow (2004), canción de Avril Lavigne en Let Go.
 Tomorrow (1980), canción de Kiss.
 Tomorrow (1987), canción de The Communards.
 Tomorrow (1994), canción de Silverchair.
 Tomorrow (2012), canción de The Cranberries.
 Tomorrow (2008), canción de Sixx:A.M..

Véase también 
 Ayer, .
 Today, .